Карца има више значења:

 Карца (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Карца (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Општина Карца (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији
 Општина Карца (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији